«Дай лапу, Друг!» — советский художественный полнометражный чёрно-белый фильм, снятый на киностудии имени М. Горького в 1967 году режиссёром Ильёй Гуриным.

Премьера фильма состоялась 6 ноября 1967 года.

Сюжет 
У девочки Тани есть верный товарищ — пес по кличке Друг. Собака всегда готова прийти на помощь, если малышка теряется, тонет или болеет. А однажды пёс помог задержать вора...

В главных ролях 
 Оля Бабкова — Таня
 Валентина Беляева — мать Тани
 Николай Лебедев — отец Тани, врач «Скорой помощи»

В ролях 
 Александр Соколов — управдом
 Юрий Саранцев — бригадир бригады по отлову безнадзорных собак
 Лев Любецкий — участковый милиционер, рядом с которым идёт управдом
 Николай Смирнов — инвалид в трамвае (в титрах — A. Смирнов)
 Л. Логовинская — мать потерявшейся девочки. (При первом появлении на экране стоит около подъезда, склонившись над детской коляской.)
 Константин Барташевич — владелец эрдельтерьера по кличке «Шмель»
 Дмитрий Масанов — ветеринарный врач
 Люба Ткачёва — подружка Тани
 Варвара Шурховецкая — кассирша в булочной

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Юрий Герман по устным рассказам Л. И. Острецовой
 Режиссёр-постановщик — Илья Гурин
 Оператор-постановщик — Борис Монастырский
 Оператор — Е. Давыдов
 Художник-постановщик — Мария Фатеева
 Художник-декоратор — Б. Кузовкин
 Композитор — Марк Фрадкин
 Редактор — Семён Клебанов
 Звукооператор — Керим Амиров
 Монтаж — Лидии Жучковой
 Грим — Е. Суховой
 Главный дрессировщик — Л. И. Острецова.Дрессировщики — В. Обрезков, Н. Масальский

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Фильмы СССР 1967 года
Фильмы Ильи Гурина
Фильмы киностудии имени М. Горького
Чёрно-белые фильмы СССР
Детские фильмы СССР
Фильмы о собаках
Фильмы о ворах
Экранизации произведений Юрия Германа
Фильмы на русском языке